Футболист года в России:

 Футболист года в России — ежегодная награда лучшему футболисту сезона в России по версии газеты «Спорт-Экспресс».
 Футболист года в России — ежегодная награда лучшему футболисту сезона в России по версии журнала «Футбол».